Legg Mason Tennis Classic 2011 – tenisowy turniej ATP z cyklu Washington Open rozgrywany w dniach 1–7 sierpnia 2011 roku w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród 1 165 500 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Stanach Zjednoczonych